Вітольд (11 травня 1976 , Київ) — український музикант, учасник українського легендарного хіп-хоп гурту Танок на майдані Конґо.

Життєпис 
Народився 11 травня 1976 в місті Київ Української РСР. У дитинстві займався футболом. Освіта — середньо-технічна, закінчив ПТУ-19, спеціальність — майстр оздоблювальних робіт. Музична освіта — 4 класи гри на барабанах в музичній школі № 19. у групах «Ренегат», «Юрьев День», «So…». До складу ТНМК приєднався у 1998 році.

Посилання 
 Профіль на сайті www.pisni.org.ua 

Українські співаки
Танок на Майдані Конґо